Kollár József (1869–1943) építész
 Kollár József (1954) labdarúgókapus
 Kollár József (1961) filozófus, esztéta